Paisatges Barcelona és la marca turística que comprèn les comarques d'Osona, el Bages, l'Anoia i el Moianès, sota l'aixopluc de la marca de promoció turística Barcelona és molt més, de la Diputació de Barcelona. Barcelona és molt més compta també amb la marca turística Costa Barcelona i amb la marca territorial Pirineus Barcelona, en aquest darrer cas dins la marca turística catalana Pirineus.

L'Agència Catalana de Turisme va aprovar l'octubre de 2014 la marca turística Paisatges Barcelona, que incloïa inicialment les comarques de l'Anoia, el Bages i Osona, i que substituïa l'anterior marca Catalunya Central. L'objectiu era potenciar la múltiple oferta turística d'aquestes comarques, augmentar el nombre de visitants i millorar l'impacte econòmic que suposa el sector turístic per a aquest territori. Amb la creació de la comarca del Moianès l'abril de 2015, la nova comarca quedà incorporada a la marca turística Paisatges Barcelona. L'aprovació de la marca Paisatges Barcelona va suposar la culminació d'un procés iniciat l'any 2011 amb el Pla de Màrqueting de les Comarques de Barcelona que plantejava la reordenació de les marques turístiques vigents durant els darrers anys.

Bibliografia 
 'Paisatges + Pirineus Barcelona. Guia turística', de Jordi Bastart. Cossetània Edicions, 2015. .

Referències 

Turisme a Catalunya